Квака:
 Квака — деревня в Увинском районе Удмуртии, Россия.
 Квака — закрытая железнодорожная платформа Ижевского отделения Горьковской железной дороги в этой деревне.
 «Ква́ка» — жаргонное именование компьютерной игры Quake.

См. также 
 «Квака-задавака» — советский мультфильм 1975 года.